Алексей Иванович Полунин:
 Полунин, Алексей Иванович (1820—1888) — доктор медицины, тайный советник, декан медицинского факультета и профессор Московского университета, издатель, писатель.
 Полунин, Алексей Иванович (1937—1989) — токарь, специалист в области изготовления регистрирующей аппаратуры для физических измерений.